Jarzębina (Pommeren) - plaats in Polen
 Jarzębina czerwona - Poolse film